Hrabowe (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Dörfer in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Hrabowe (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Hrabowe (Kodyma)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Hrabowe (Stara Wyschiwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Schazk, siehe Hrabowe (Schazk)

siehe auch: Hrabowo